Vlach, und Vlachová ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Vlach (um 1540–um.1574), in Böhmen- und Mähren wirkender Baumeister italienischer Abstammung, siehe Antonio Ericer
 Josef Vlach (1923–1988), tschechischer Geiger und Dirigent
 Karel Vlach (1911–1986), tschechischer Bigband-Leiter des Jazz- und der Unterhaltungsmusik

Darüber hinaus bezeichnet das Wort in Griechenland gelegentlich (despektierlich) die Ethnie der Aromunen.

Siehe auch:
 das (Neue) Vlach-Quartett

 Wlach
 Vlah
 Wloch
 Włoch
 Walachen
 Włochy, Vlachovice  Vlachova Lhota